— железнодорожная станция на линиях Юракутё и Юрикамомэ расположенная в специальном районе Кото, Токио. Станция обозначена номером Y-22 на линии Юракутё и номером U-16 на линии Юрикамомэ. Была открыта 8 июня 1988 года. На станционной платформе линии Юракутё установлены автоматические платформенные ворота. На станционной платформе линии Юрикамомэ установлены платформенные раздвижные двери.

Планировка станции

Линия Юракутё
Две платформы остовного типа и 4 пути. В настоящее время используются только 2 пути из четырёх.

Линия Юрикамомэ

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Тоёсу